Джапаров — фамилия; имеет женскую форму Джапарова.
 Джапаров, Бейше Джапарович (1929—2002) — советский и киргизский политический деятель. 
 Джапаров, Дарсам Гасанович (род. 1988) — российский борец вольного стиля.
 Джапаров, Казбек Нурмагомедович (род. 1970) — советский и российский спортсмен, специализируется по ушу.
 Джапаров, Овезмамед (1914—неизвестно) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джапаров, Рахат Какаджанович (род. 1996) — туркменский футболист.
 Джапаров, Тувакмамед (род. 1967) — туркменский государственный деятель.
 Джапаров, Шамиль Медетбекович (род. 1958) —  советский и киргизский режиссёр.

Джапарова 
 Джапарова, Эмине Айяровна (род. 1983) — украинский дипломат и крымскотатарска активистка, 1-й зам. министра иностранных дел Украины с 2019 г.